1 gmina w Niemczech:
 Landrecht – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Inne:
 Landrecht – kodeks w Królestwie Prus